Az Ausztrál Királyi Haditengerészet eddig kettő hajóját nevezte el HMAS Hobartnak, Tasmánia fővárosa, Hobart után.

Az első Hobart egy Leander osztályú könnyűcirkáló volt, melyet eredetileg a Brit Királyi Haditengerészet számára építettek, HMS Apollo néven.
A második Hobart egy Perth osztályú irányított rakétás romboló, melyet 1964. január 19-én bocsátottak vízre.
A harmadik Hobart az AEGIS rendszerrel felszerelt ausztrál rombolók egyike lesz, mely a tervek szerint 2013 körül áll majd szolgálatba.